Flügge är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Flügge (1847–1923), tysk läkare och hygieniker
 Johannes Flügge (1775–1816), tysk läkare och botaniker
 Siegfried Flügge (1912–1997), tysk fysiker
 Wilhelm Flügge (1904–1990), tysk ingenjör

Tyska efternamn